Клуба на българския културен и научен елит е департамент на неправителствената организация „Съвет на европейската научна и културна общност“, който подкрепя интелектуалния потенциал на Българските институции, като театри, музеи, галерии, отделните институти на БАН и на по-големите Университети, които са отличени от със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ и ЗЛАТНА КНИГА за принос към развитието на българската наука и клултура.
 Росица Златанова – Председател на Съвета на европейската научна и културна общност
 Доц. д-р Кирил Панов – Председател Департамент научна политика

Източници

Външни препратки 
 econ.bg
 Проф. Теодора Павлович получи „Златна книга“

Клубове в България